Beranová ist der Familienname folgender Personen:

 Kateřina Beranová, tschechische Opernsängerin (lyrischer Koloratursopran) und Gesangspädagogin
 Tereza Beranová (* 1998), tschechische Skilangläuferin